

Geografia

Bridgetown – comune dell'Australia Occidentale
Contea di Bridgetown-Greenbushes – local government area dell'Australia

Bridgetown – città e capitale delle Barbados

Bridgetown – comunità della Nuova Scozia

Bridgetown – census-designated place del Mississippi
Bridgetown – census-designated place dell'Ohio